

Biologia 
 GUA – codone della valina

Codici 
 GUA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale La Aurora di Città del Guatemala (Guatemala)
 GUA – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Guatemala
 GUA – codice ISO 3166-2:CO del Dipartimento di Guainía (Colombia)

Geografia 
 Gua  – città dello Jharkhand (India)
 Guà  – fiume italiano
 Gua – una delle isole Giuba (Somalia)
 Gua – circoscrizione della Tanzania
 Le Gua  – comune della Charente Marittima (Francia)
 Le Gua  – comune dell'Isère (Francia)
 Roveredo di Guà  – comune della provincia di Verona (Italia)
 Saint-Julien-du-Gua  – comune dell'Ardèche (Francia)

Altro 
 Gua  – divinità africana
 Lingua gua (codice ISO 639-3 gwx)